Als Nørre Herred
 Nørre Herred (Bornholm)
 Djurs Nørre Herred
 Falsters Nørre Herred
 Nørre Herred (Jylland)
 Langelands Nørre Herred
 Lollands Nørre Herred
 Morsø Nørre Herred